Fuchsberg může označovat:

 Liščí hora (Krkonoše) – vrchol ležící v Krkonoších
 Liščí (Chudenín) – část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Liščí Kopec – zaniklá osada, součást obce Vrchlabí v okres Trutnov
 Pušperk (vesnice) – část obce Poleň v okrese Klatovy
 Pušperk – zřícenina hradu u vesnice Pušperk v okrese Klatovy